Villa de San Francisco kan syfta på:

Honduras 

 Villa de San Francisco (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Villa de San Francisco (ort), Departamento de Francisco Morazán,